Wojewodowie III RP – wykaz wojewodów w III Rzeczypospolitej, zajmujących te stanowiska w latach 1990–1998 (49 województw)
 Wojewodowie III RP – wykaz wojewodów w III Rzeczypospolitej od wprowadzenia nowego podziału terytorialnego Polski na 16 województw w 1999